Måttsats kan avse:

 Kombinationsmåttsats – passbitar av härdat stål som kan kombineras att ge till exempel alla mått mellan 1 mm och 201 mm i steg om 0,01 mm, se Passbit
 Måttsats – volymmått som används i köket, se Matmått

Teknik